«Кубок Легенд 2013 имени Константина Ерёменко» — международный футбольный турнир для ветеранов (игроков старше 35 лет), пятый розыгрыш Кубка Легенд, который проходил 9—10 февраля 2013 года в Москве, на Малой спортивной арене «Лужники».

Участники

Россия 
Главный тренер: Валерий Гладилин

Германия

Италия

Нидерланды

Португалия

Украина 
Главный тренер: Владимир Бессонов

Руководитель делегации: Александр Заваров

Турнир

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Интересные факты 

 Один из мячей сборной России в ворота Украины забил голкипер Дмитрий Гончаров.
 В том же матче Алексей Смертин поразил не только ворота противника, но и свои собственные.
 На Кубке Легенд выступали португалец Фернанду Мейра и немец Тобиас Рау, не достигшие 35-летнего возраста.
 Самый низкорослый игрок турнира — португалец Руй Барруш, чей рост всего 159 см.

См. также 
 Кубок Легенд

Официальный сайт турнира 

Кубок Легенд
Футбольные соревнования в Москве
2013 год в Москве
Футбол в России в 2013 году